Tébe je ime dveh pomembnih staroveških krajev:

 Tebe, Egipt – Tebe stotih vrat (stoterih vhodov), nekdanja prestolnica Novega egipčanskega kraljestva,
 Tebe, Grčija − Tebe sedmih vrat, nekdanja prestolnica Beocije.

Lahko pomeni tudi:

 Tebe ali Teba (luna) − Jupitrov naravni satelit